Janua bushi är en ringmaskart som först beskrevs av Rioja 1942.  Janua bushi ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bushi